Билл Джо́нсон Джонсон, Билли (1918—2006) — американский бейсболист.
  (род. 1951) — американский актёр кино и телевидения 
 Джонсон, Билл (род. 1956) — американский писатель-фантаст, лауреат премии Хьюго.
 Джонсон, Билл (1960—2016) — американский горнолыжник, олимпийский чемпион в скоростном спуске (1984).